Gerard Desmet 1 (1907-1979), Belgisch wielrenner
Gerard Desmet 2 (1910-1976), Belgisch wielrenner (geen familie)